Грюнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грюнер, Оливье (род. 1960) — французский актёр, бывший чемпион мира по кикбоксингу.
 Грюнер, Эммануэль-Луи (1809—1883) — французский геолог и металлург.

См. также 
 Грюнер Вельтлинер — сорт винограда, используемый для изготовления белых вин.
 Грюнер-Зе — озеро в австрийской федеральной земле Штирии, в деревне Трагёс.
 «Грунер АГ» (:en: Gruner AG) — швейцарская инженерная компания.